Hans Scheel ist der Name folgender Personen:

* Hans von Scheel (1839–1901), deutscher Nationalökonom
 Hans-Dieter Scheel (1937–2020), deutscher Diplomat 
 Hans Jacob Scheel (1714–1774), dänisch-norwegischer Generalmajor und Kammerherr 
 Hans Ludwig Scheel (1918–2007), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler